|-
| (43501) 2001 CW22||||1 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43502) 2001 CY28||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43503) 2001 CK29||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43504) 2001 CF33||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43505) 2001 CK33||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43506) 2001 CE36||||15 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43507) 2001 CN39||||13 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43508) 2001 CV40||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43509) 2001 CY44||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43510) 2001 CG46||||15 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 43511 Сіма Екар (Cima Ekar)||||11 лютого 2001||Обсерваторія Азіаґо||Астероїдний огляд Асіяґо-DLR
|-
| (43512) 2001 CL49||||2 лютого 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43513) 2001 DG4||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43514) 2001 DO5||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43515) 2001 DS11||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43516) 2001 DH12||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43517) 2001 DO13||||19 лютого 2001||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (43518) 2001 DQ15||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43519) 2001 DP16||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43520) 2001 DM17||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43521) 2001 DU19||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43522) 2001 DX20||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43523) 2001 DJ22||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43524) 2001 DQ30||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43525) 2001 DR32||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43526) 2001 DD37||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43527) 2001 DS51||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43528) 2001 DZ59||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43529) 2001 DF65||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43530) 2001 DN69||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43531) 2001 DC71||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43532) 2001 DX72||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43533) 2001 DE74||||19 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43534) 2001 DZ78||||16 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43535) 2001 DE97||||17 лютого 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43536) 2001 DS107||||22 лютого 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43537) 2001 EF2||||1 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43538) 2001 EJ6||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43539) 2001 EF12||||3 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43540) 2001 EY13||||15 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43541) 2001 EC23||||15 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (43542) 2001 EC27||||2 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43543) 2001 FB3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43544) 2001 FM3||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43545) 2001 FL5||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43546) 2001 FJ8||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43547) 2001 FU10||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43548) 2001 FP11||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43549) 2001 FN16||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43550) 2001 FS24||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43551) 2001 FY28||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43552) 2001 FT34||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43553) 2001 FT39||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43554) 2001 FW44||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43555) 2001 FJ60||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43556) 2001 FK60||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43557) 2001 FA61||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43558) 2001 FW62||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43559) 2001 FU64||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43560) 2001 FX64||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43561) 2001 FD80||||21 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43562) 2001 FE97||||16 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43563) 2001 FB102||||17 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43564) 2001 FG108||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43565) 2001 FC110||||18 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43566) 2001 FQ116||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43567) 2001 FL120||||26 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43568) 2001 FV134||||21 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43569) 2001 FY142||||23 березня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43570) 2001 FQ150||||24 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43571) 2001 FD165||||19 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43572) 2001 FH167||||19 березня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43573) 2001 FC169||||23 березня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43574) 2001 FU192||||26 березня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (43575) 2001 GQ6||||14 квітня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43576) 2001 HO28||||27 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43577) 2001 HH36||||29 квітня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43578) 2001 KD15||||18 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43579) 2001 KW26||||17 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43580) 2001 KQ37||||22 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43581) 2001 KS52||||18 травня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (43582) 2001 KO59||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43583) 2001 KR59||||26 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43584) 2001 KW66||||30 травня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43585) 2001 LZ18||||15 червня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43586) 2001 OD26||||19 липня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43587) 2001 PA10||||8 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (43588) 2001 PL14||||14 серпня 2001||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (43589) 2001 QW||2001 QW||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43590) 2001 QD2||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43591) 2001 QX55||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43592) 2001 QC72||||20 серпня 2001||Терр-От||С. Вольф
|-
| (43593) 2001 QR73||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43594) 2001 QP101||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43595) 2001 QT101||||18 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43596) 2001 QK126||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43597) 2001 QT163||||31 серпня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (43598) 2001 QY195||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43599) 2001 QS256||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (43600) 2001 RG22||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

43500